Niemcy:
 Argen – dzielnica Isny im Allgäu
 Argen – rzeka, dopływ Jeziora Bodeńskiego

Zobacz też:
 Argental
 Obere Argen
 Untere Argen